Les Galatazzi sont deux familles patriciennes de Venise, originaire d'outre l'Arno. Ils produisirent des tribuns antiques.Ils s'éteignent en 1309 avec un certain Vittore ou Nicolò, selon les sources.

Les armes des Galatazzi sont écartelé aux premier et quatrième d'azur plein au deuxième d'argent à la croix florencée de gueules au troisième d'argent à une cornière renversée de gueules.

Notes

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Famiglie Patrizii Venete ()

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien